Yves Tanguy peut désigner :

 Yves Tanguy (1876-1943), homme politique français ;
 Yves Tanguy (1900-1955), peintre français.